Romhányi ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Romhányi (1905–1991), ungarischer Pathologe
 József Romhányi (1921–1983), ungarischer Schriftsteller